La stagione 2022-2023 dei Atlanta Hawks è la 78ª stagione della franchigia, la 74ª nella NBA, la 55ª a Atlanta.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Agli Hawks spettava una scelta nel primo round e una scelta nel secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023